Wickie und die starken Männer steht für:

 Wickie und die starken Männer (Kinderbuch), Kinderbuch von Runer Jonsson (1963)
 Wickie und die starken Männer (1974), österreichisch-deutsch-japanische Zeichentrickserie
 Wickie und die starken Männer (Film), deutscher Film von Michael Herbig (2009)
 Wickie und die starken Männer (2014), deutsch-österreichisch-französische computeranimierte Fernsehserie